Список риб Австрії неповний і включає в себе 87 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Австрії.

A 

 Abramis brama
 Acipenser gueldenstaedtii
 Acipenser nudiventris 
 Acipenser ruthenus 
 Acipenser stellatus 
 Alburnoides bipunctatus 
 Alburnus alburnus 
 Alburnus chalcoides 
 Alburnus mento 
 Ameiurus nebulosus 
 Aspius aspius

B 
 Babka gymnotrachelus
 Ballerus ballerus
 Ballerus sapa
 Barbatula barbatula
 Barbus barbus
 Barbus carpathicus
 Barbus meridionalis
 Blicca bjoerkna

C 
 Carassius auratus auratus 
 Carassius carassius 
 Carassius gibelio 
 Chondrostoma nasus 
 Cobitis taenia 
 Coregonus arenicolus 
 Coregonus atterensis 
 Coregonus austriacus 
 Coregonus danneri 
 Coregonus gutturosus
 Coregonus lavaretus
 Coregonus macrophthalmus
 Coregonus oxyrinchus
 Coregonus renke
 Coregonus wartmanni 
 Cottus gobio
 Cyprinus carpio carpio

E 
 Eudontomyzon mariae
 Eudontomyzon vladykovi

G 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus
 Gobio gobio
 Gymnocephalus cernua
 Gymnocephalus schraetser

H 
 Hemichromis fasciatus
 Hemichromis guttatus
 Hucho hucho
 Huso huso
 Hypophthalmichthys molitrix
 Hypophthalmichthys nobilis

L 
 Lepomis gibbosus
 Leucaspius delineatus
 Leuciscus idus
 Leuciscus leuciscus
 Lota lota

M 
 Micropterus dolomieu
 Micropterus salmoides '
 Misgurnus fossilis Mylopharyngodon piceus N 
 Neogobius fluviatilis Neogobius melanostomus O 
 Oncorhynchus mykiss  P 
 Pelecus cultratus  Perca fluviatilis  Phoxinus phoxinus  Polyodon spathula  Ponticola kessleri  Proterorhinus semilunaris Pseudorasbora parva R 
 Romanogobio albipinnatus Romanogobio kesslerii Romanogobio uranoscopus Rutilus meidingeri Rutilus pigus S 
 Sabanejewia balcanica Salmo schiefermuelleri Salvelinus fontinalis Salvelinus profundus  Salvelinus umbla Sander lucioperca Scardinius erythrophthalmus Silurus glanis Squalius cephalus  T 
 Telestes souffia Tinca tinca U 
 Umbra krameri V 
 Vimba vimba Z 
 Zingel streber  Zingel zingel Примітки 

 Література 

 Hofrichter, R., 1995: Taxonomie, Verbreitung und Ökologie von Schildfischen der Unterfamilie Lepadogastrinae (Gobiesocidae, Teleostei). Naturwissenschaftliche Fakultät, Paris-Lodron-Universität Salzburg, Austria: 1-468.
 Schultz, O., 1993: Der Nachweis von Scorpaena s.s. (Pisces, Teleostei'') im Badenien von St. Margarethen, Burgenland, Österreich. Revision von Scorpaena prior Heckel in Heckel & Kner, 1861. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien v. 95 (A): 127—177.

Посилання 

 Endangered fish species of the Danube river in Austria  

Австрія
Фауна Австрії